Heuschrecke steht für:

 Heuschrecken – eine Ordnung der Insekten
 Heuschrecke (Selbstfahrlafette) – einen Panzerprototyp aus dem Zweiten Weltkrieg
 Heuschreckendebatte – in dieser: ein abwertender Begriff für bestimmte Investoren
 Yogaübung Heuschrecke – Shalabhasana

Siehe auch:

 Meister mit der Heuschrecke